K & R bezw. K&R (an die Kurzform-Schreibweisen von Anglizismen angelehnt) steht als Abkürzung für:
 Kommunikation und Recht (Kommunikation & Recht), eine juristische Fachzeitschrift

 Kernighan & Ritchie, als Synonym für das von Brian W. Kernighan und Dennis Ritchie 1978 geschriebene Buch The C Programming Language (deutsch: Programmieren in C). „K&R C“ steht in diesem Zusammenhang für die Variante der Programmiersprache C, die die beiden Autoren in ihrem Buch definieren und beschreiben

K-+-R rsp. K-&-R (nach deutscher Orthografie/Interpunktion) o. K+R bezw. K&R (internationale/anglistische Schreibweise) ist die Abkürzung für:
 Kiss and ride, ein Verknüpfungsprinzip in der Verkehrsplanung

KR